|-
| (30001) 2000 AU195||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30002) 2000 AP233||||4 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30003) 2000 AO236||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30004) 2000 BP33||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30005) 2000 CJ23||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30006) 2000 CB30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30007) 2000 CV45||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30008) 2000 CE49||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30009) 2000 CQ50||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30010) 2000 CJ56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30011) 2000 CM56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30012) 2000 CB67||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30013) 2000 CV77||||7 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30014) 2000 CY80||||11 лютого 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (30015) 2000 CX92||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30016) 2000 CA95||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30017) 2000 CQ95||||10 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30018) 2000 CX101||||14 лютого 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (30019) 2000 DD||2000 DD||16 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30020) 2000 DZ5||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30021) 2000 DP6||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30022) 2000 DZ14||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30023) 2000 DN16||||29 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (30024) 2000 DM21||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30025) 2000 DJ26||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30026) 2000 DS29||||29 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (30027) 2000 DA42||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30028) 2000 DL42||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30029) 2000 DR58||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30030) 2000 DY61||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30031) 2000 DZ63||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30032) 2000 DC65||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30033) 2000 DP68||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30034) 2000 DU76||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30035) 2000 DX77||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30036) 2000 DF78||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30037) 2000 DU78||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30038) 2000 DM92||||27 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30039) 2000 DE100||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30040) 2000 DO112||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30041) 2000 EG3||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30042) 2000 EY3||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30043) 2000 EJ17||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30044) 2000 EG19||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30045) 2000 EC20||||6 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (30046) 2000 EX24||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30047) 2000 EV35||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30048) 2000 EB37||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30049) 2000 EX38||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30050) 2000 EK39||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30051) 2000 ED41||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30052) 2000 EW41||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30053) 2000 EG44||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30054) 2000 EO44||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30055) 2000 EL47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30056) 2000 EP47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30057) 2000 EK56||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30058) 2000 EJ58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30059) 2000 ET59||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30060) 2000 EL60||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30061) 2000 EX61||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30062) 2000 ER62||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30063) 2000 EX63||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30064) 2000 ER64||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30065) 2000 EF66||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30066) 2000 EV68||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30067) 2000 EL70||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30068) 2000 EZ70||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30069) 2000 EH74||||10 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (30070) 2000 ES84||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30071) 2000 EW92||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30072) 2000 EP93||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30073) 2000 EP94||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30074) 2000 EY96||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30075) 2000 EC97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30076) 2000 EP97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30077) 2000 ES97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30078) 2000 EB104||||14 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30079) 2000 EP104||||15 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (30080) 2000 EQ105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30081) 2000 EY108||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30082) 2000 EE110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30083) 2000 EG110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30084) 2000 EV110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30085) 2000 EZ112||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30086) 2000 EU113||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (30087) 2000 EL122||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30088) 2000 EK128||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30089) 2000 EW128||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30090) 2000 EL129||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30091) 2000 EY130||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30092) 2000 EB135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30093) 2000 ES135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (30094) 2000 ER141||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30095) 2000 EU145||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30096) 2000 EZ147||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30097) 2000 EQ148||||4 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (30098) 2000 EE151||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30099) 2000 EG151||||5 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (30100) 2000 EL157||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

30000